Region Północny (Brazylia)
 Region Północny (Burkina Faso)
Region północny (diecezja Fairbanks)
 Region Północny (Ghana)
 Region Północny (Kamerun)
 Region Północny (Malawi)
Region Północny Morza Czerwonego
Region Północny (Portugalia)
Region Północny (Rosja)